Меда́ль Ушако́ва — государственная награда СССР и Российской Федерации.

 Медаль Ушакова (СССР).
 Медаль Ушакова (Россия).